Juillé peut faire référence à :

Patronyme 

 Michel Robert Juillé (1908-1983), général français ;
 Anne Houdusse-Juillé, chercheuse française en biologie moléculaire.

Toponyme 

 Juillé, commune française de la Charente ;
 Juillé, commune française de la Sarthe ;
 Juillé, commune française des Deux-Sèvres.